Sagy (Saône-et-Loire)
 Sagy (Val-d'Oise)